Le Chemineau est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Chemineau, drame en 5 actes en vers de Jean Richepin, créé en 1897 au théâtre de l'Odéon, qui a inspiré les oeuvres suivantes :
 Le Chemineau, drame lyrique en 4 actes de Jean Richepin, musique de Xavier Leroux, créé en 1907 à l'Opéra-Comique ;
 Le Chemineau, film français d'Albert Capellani, sorti en 1905 ;
 Le Chemineau, film d'Henry Krauss, sorti en 1917 ;
 Le Chemineau, film de Georges Monca et Maurice Kéroul, sorti en 1926 ;
 Le Chemineau, film de Fernand Rivers, sorti en 1935.

Voir aussi